Зоран Радовић може да се односи на:

 Зоран Радовић (физичар) (1946), фичичар, члан САНУ
 Зоран Радовић (1961), кошаркаш